Кубок Англии 1973/74 — 93-й розыгрыш старейшего футбольного турнира в мире, Кубка Футбольной ассоциации, также известного как Кубок Англии. Победу в турнире во второй раз в своей истории одержал «Ливерпуль», разгромив в финале на «Уэмбли» «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 3:0.

Календарь

Первый раунд

Второй раунд

Третий раунд 
В этом раунде 44 клуба Первого и Второго дивизионов присоединяются к борьбе за трофей.

Четвёртый раунд

Пятый раунд

Шестой раунд

«Бунт» в Ньюкасле 
Один из матчей шестого раунда состоялся в Ньюкасле на стадионе Сент-Джеймс Парк, где местная команда принимала «Ноттингем Форест». Матч начался под диктовку гостей: уже на 85 секунде они вышли вперед, благодаря голу Иана Бойера. Хозяева смогли отыграться в середине тайма — забитый мяч записал на себя Дэвид Крейг, но перед самым свистком на перерыв Форест снова смог выйти вперед — отличился Билл о’Кейн. На 56-ой минуте встречи автор первого гола «сорок», Дэвид Крейг, сбил в свой штрафной площади Данкана Маккензи, один из защитников хозяев стал горячо спорить с арбитром по этому эпизоду, за что получил красную карточку. Джордж Лайолл реализовал пенальти, сделав счёт 3:1, что и послужило для болельщиков сигналом к началу беспорядков. Порядка трёх сотен человек прорвались на газон Сент-Джеймс Парк. Команды в спешном порядке ретировались с футбольного поля, которое стало полем боя. Десять минут полиция приводила в чувство разбушевавшуюся толпу, и всё это время главный тренер Ньюкасла Джо Харви убеждал арбитра возобновить игру. В итоге было принято решение матч продолжить, чтобы не усугублять и без того шаткое положение на трибунах. «Сороки», имея на одного игрока меньше, одержали победу над шокированным противником со счётом 4:3. В результате потасовок на трибунах и на поле 103 человека обратились за медицинской помощью, 23 были госпитализированы, двое из них получили черепно-мозговые травмы, 39 задержаны и сопровождены в полицейский участок и один приговорён к шести месяцам тюрьмы.

Команда из Ноттингема направила официальный протест в адрес Футбольной ассоциации, на что секретарь, Тед Крокер, объявил о присутствии на том матче комиссии, которая расследовала причины беспорядков, и в том что в дисквалификации «Ньюкасла» нет никаких сомнений. Однако позже Футбольная ассоциация в лице того же Теда Крокера объявила о том, что результат первого матча аннулируется, а сам матч должен быть переигран на нейтральной арене, а если в матче будет зафиксирована ничья, то за ней последует два овертайма по 15 минут, несмотря на то, что это правило применяется для переигровок после ничейного результата в первой встрече, а имеет место факт непосредственно переигровки первого матча. Тем не менее, эта встреча на «Гудисон Парк» завершилась в ничью, и Футбольная ассоциация снова переиграть этот матч на стадионе «Эвертона». В последней переигровке победу одержал «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 1:0. Гол оформил Малкольм Макдональд.

Полуфиналы

Переигровка

Матч за третье место 
Четвёртый сезон, в рамках пятилетнего эксперимента, два проигравших полуфиналиста играли в матче за третье место. В 1974 году матч прошёл через 5 дней после финала.

Финал

Примечания

Ссылки 
 The FA.com — Архив Кубка ФА
 Результаты Кубка ФА 73/74 на Footballsite.co.uk
 Кубок ФА сезон 1973/74 на Soccerbase.com

1973
Англия
Футбол в Европе в 1973 году
Футбол в Европе в 1974 году
Спорт в Великобритании в 1973 году
Спорт в Великобритании в 1974 году